Карманьйола - слово, яке може означати:

 Карманьйола — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт,  провінція Турин.
 Карманьйла — розповсюджений в роки французької революції 1789-1793-го  танок.
 Карманьйола — розповсюджена тоді ж французька революційна пісня.